Список содержит имена и даты полномочий упоминающихся в источниках эдилов Римской республики.

IV век до н. э.

III век до н. э.

II век до н. э.

I век до н. э.

Примечания

Литература 
 
 Seidel J. Fasti Aedilicii Von Der Einrichtung Der Plebejischen Ädilität Bis Zum Tode Caesars. — Breslau, 1908. — 112 S. — ISBN 978-1141207541
 Broughton, Thomas Robert Shannon; Patterson, Marcia L. (Collaborator). The Magistrates of The Roman Republic. Philological Monograph No. 15. American Philological Association

Списки:Древний Рим
Эдилы
Списки политиков